'
Bas van Pelt (1900-1945), Nederlands binnenhuisarchitect en verzetsstrijder
Max van Pelt (1916-1981), Nederlands politicus
Riet Roosen-van Pelt (1934), Nederlands politicus
Ton van Pelt (1946), Nederlands politicus
Robert Jan van Pelt (1955), Nederlands architectuurhistoricus en publicist
Emile van Pelt (1958), Nederlands pianist en musicoloog
Ad van Pelt (1960), Nederlands organist en dirigent
Kees van Pelt (1960), Nederlands schrijver
Wouter van Pelt (1968), Nederlands hockeyer
Bo Van Pelt (1976), Amerikaans golfer
The Van Pelt, Amerikaanse indierockband